Blue Steel (wapen), codenaam voor een Britse lucht-grondraket met een atoomwapen als lading
Blue Steel (1934), een Amerikaanse westernfilm met onder andere John Wayne
Blue Steel (1990), een Amerikaanse politiefilm met onder andere  Jamie Lee Curtis